A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2000 foi a 52ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou no diaor 19 de março em Phakisa e encerrou-se no dia 29 de outubro em Phillip Island.

O novo milênio trouxe consigo muitas mudanças ao esporte. Depois da Honda ter dominado o final dos anos 90 e Valentino Rossi ter vencido o seu primeiro título da categoria de 500cc em 2001, o esporte renasceu enquanto MotoGP em 2002. Com o ‘rebranding’ foram introduzidas novidades e novos regulamentos técnicos. Os motores a quatro tempos regressaram à categoria principal e a cilindrada das motos da categoria principal foi aumentada para 990cc. Depois de se ter sagrado o último campeão dos 500cc, Rossi venceu quatro títulos do MotoGP consecutivos, entre 2001 e 2005.

Resumo da temporada
Kenny Roberts, Jr. cumpriu a promessa do seu 2º lugar em 1999, vencendo o campeonato para 2000 com 2 corridas de sobra. A temporada também teve a estréia de Valentino Rossi, que começou o ano com quedas nas duas primeiras rodadas e também teve um terceiro em Valência; no entanto, ele ficou em segundo lugar como estreante na classe, com 2 vitórias e 8 pódios. Garry McCoy alcançou 3 vitórias com seu espetacular estilo de deslizar nas duas rodas, e seu uso de pneus de 16,5 polegadas (420 mm) iniciou uma transição geral para esse tamanho, embora já tivesse sido usado anteriormente em 500 cc por Kevin Schwantz. O atual campeão Àlex Crivillé teve uma temporada decepcionante, incomodada por uma doença indeterminada e um novo motor NSR com uma curva de potência difícil de gerenciar. Jeremy Burgess disse: "No meio da esquina, na transição para voltar à potência, o motor estava fraco, porque toda a potência havia chegado ao topo. Você não podia transferir o peso com o acelerador da frente. para a retaguarda sem sentir essa fraqueza. Isso levou a uma tendência de abrir demais o acelerador ... e as coisas aconteceriam ". Na terceira rodada, a Honda começou a voltar a grande parte das peças de 1999, embora Rossi e Burgess decidissem usar o chassi de 2000 com o motor de 1999.

O campeão

Crivillé se juntou à equipe Sito Pons nas 500cc em 1992, conquistando o 8º no geral, e sua primeira vitória em Assen em uma corrida perdida por Mick Doohan, Wayne Rainey e Wayne Gardner devido a lesões. Em 1993, ele terminou novamente em 8º no campeonato. 1994 foi seu primeiro ano como piloto de fábrica da Honda, como companheiro de Mick Doohan no Hondas, apoiado pela Repsol, que dominaria as corridas de 500cc e MotoGP nos próximos anos. Crivillé foi o quarto em 1995 e 1997, vice-campeão em 1996, com 11 pódios e 3º em 1998. O acidente de Doohan, em 1999, abriu as portas para Crivillé, e ele conquistou seis vitórias, incluindo sua 100ª partida de 500 cc em Donington Park, conquistando o campeonato mundial com uma corrida de sobra. No entanto, ele terminou em 9º em 2000 e 8º em 2001 (com um terceiro lugar em Jerez). Demitido pela Repsol Honda, ele planejava passar a temporada de MotoGP de 2002 com a equipe d'Antin Yamaha, mas foi forçado a se aposentar devido a problemas de saúde indeterminados, o principal sintoma são os desmaios que começaram durante a pré-temporada de 2000, e continuou nos dois anos seguintes.

Calendário

Resultado das corridas

†† = Saturday race

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

250cc

125cc

Classificação
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

MotoGP

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2000